Белый шум может означать:
 Белый шум — один из видов стационарных шумов

Литература 
 Белый шум (роман, 1985) () — роман американского писателя Дона Делилло.

Кинематограф 
 Белый шум (фильм, 2001) () — немецкий фильм 2001 года (в гл. роли Даниэль Брюль).
 Белый шум (фильм, 2004) () — индийская драма 2004 года.
 Белый шум (фильм, 2005) () — фильм 2005 года (в гл. роли Майкл Китон).
 Белый шум 2: Сияние — фильм 2007 года, продолжение фильма Белый шум (2005).

Музыка 
 Белый шум — сольный альбом Константина Кинчева, выпущенный в 2021 году.